Bundestagswahlkreis 146 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Soest (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Hamm – Unna II (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Neuwied (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Dieburg (1949 bis 1976)